Slovo parita znamená v základním významu rovnost, rovnocennost, porovnatelnost hodnot. Dále se slovo parita objevuje ve speciálnějších významech:

 měnová parita
 parita funkce – označení určitých druhů symetrie funkce
 devizová parita 
 parita kupní síly
 parita úrokových měr
 sudá a lichá čísla
 paritní bit – jednoduchý druh kontrolního součtu
 Zlatá parita – označení pravice ve Francii ve 20. letech 20. století
 parita (fyzika) – druh symetrie ve fyzice
 parita (biologie) – označuje, kolikrát samice porodila
 parita (cubing) – označuje to, zda daný pohyb či sekvence pohybů změní permutaci barev na kostce o lichý nebo sudý počet změn.
 Parita (Panama) – město v Panamě

Externí odkazy 
 
 

Latinská slova a fráze